(1969-), ténor allemand ;
 Heinz Strehl (1938-1986), footballeur international allemand ;
 Karl Strehl (1864-1940), physicien, astronome et opticien allemand qui a donné son nom au rapport de Strehl ;
 Leon Strehl (1891-1960), médecin polonais.

Voir aussi